Andy Summers (1942, Lancashire, Anglaterra), músic i compositor 
 Angela Summers (1964, Burbank, Califòrnia), actriu porno i ballarina exòtica californiana 
 David Summers